N14, N 14 oder N-14 steht für:
 N-14, Nummer für den Bahnhof Komagome in Tokoo

Straßen:
 N 14 (Ukraine), Fernstraße 
 Route nationale 14, Nationalstraße in Frankreich
 N14 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N14 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N14 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N14 (Niger), Fernstraße in Niger
 National Route 14, Nationalstraße in Südafrika
 N14 (Togo), Fernstraße in Togo

Siehe auch:
 Nº14